"Baniyas'' este un oraș-port din Siria.

Baniyas sau Banias se poate referi la:

Locuri și jurisdicții 
 În Siria 
 Banias, locul orașului antic Cezareea Philipi, acum în Înălțimile Golan (ocupate de israel)
 Dieceza de Balanea, o fostă episcopie antică și cruciată cu vedere în orașul de mai sus și latină a se vedea
 Râul Banias
 Districtul Baniyas, un district al administrației locale din Siria
 În Arabia 
Bani Yas, o confederație tribală
 Baniyas, Abu Dhabi, o suburbie a Abu Dhabi în Emiratele Arabe Unite
 Baniyas Club, un club de fotbal și sport din Abu Dhabi
 Stadionul Baniyas, Abu Dhabi
 Drumul Baniyas, Dubai, Emiratele Arabe Unite